Смоко́тино — бывшая деревня в Томском районе Томской области на реке Ум (Караульной).

Ранее — Ояшинской волости Томского уезда Томской губернии. В 1911 — Варюхинской волости Томского уезда., затем Коларовского района Томского округа Запсибкрая, Берёзовореченского сельсовета, с 1961 года — Кафтанчиковского сельсовета, откуда и была снята с учёта в 1976 году в связи с ликвидацией.

Основана дворянским родом Смокотиных. В послереволюционное время оставшиеся в живых Смокотины были вынуждены переехать в соседнюю деревню Кандинка. В 1970-х годах в деревне оставался один дом на берегу среди развалин.

Население

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Томского района